Sofia este prenume feminin (scris și Sophia) care se poate referi la:.

 Localități în Bulgaria
 Sofia - oraș în Bulgaria, capitala țării
 Localități în Republica Moldova
 Sofia - localitate-sediu de comună în raionul Drochia
 Sofia - localitate-sediu de comună în raionul Hîncești
 Sofia (filozofie) - termen filozofico-religios desemnând înțelepciunea

Personalități
Regalitate
 Sofia a Suediei (1547-1611), ducesă de Saxa-Lauenburg
 Sophie de Mecklenburg-Güstrow (1557-1631), soția regelui Frederick al II-lea al Danemarcei și Norvegiei
 Sofia de Hanovra (1630-1714), mama regelui George I al Marii Britanii
 Sofia Dorothea de Celle (1666-1726), soția regelui George I al Marii Britanii
 Sophia Charlotte de Hanovra (1668-1705), soția regelui Frederic I al Prusiei
 Sofia Dorothea de Hanovra (1687-1757), soția regelui Frederick William I al Prusiei
 Sofia Magdalena de Brandenburg-Kulmbach (1700-1770), soția regelui Christian al VI-lea al Danemarcei
 Sofia Magdalena a Danemarcei (1746-1813), soția regelui Gustav al III-lea al Suediei
 Sofia a Regatului Unit (1777-1848), fiica regelui George al III-lea al Regatului Unit
 Prințesa Sofia de Saxa-Coburg-Saalfeld (1778-1835), sora regelui Leopold I al Belgiei
 Sofia Wilhelmina a Suediei (1801-1865), Mare Ducesă de Baden
 Prințesa Sofia de Bavaria (1805-1872), soția Arhiducelui Francisc al Austriei
 Prințesa Sofia a Țărilor de Jos (1824-1897), fiica regelui Willem al II-lea al Țărilor de Jos
 Sofia de Nassau (1836-1913), soția regelui Oscar al II-lea al Suediei
 Arhiducesa Sofia a Austriei (1855-1857), fiica împăratului Franz Josef al Austriei
 Sofia a Prusiei (1870-1932), soția regelui Constantin I al Greciei
 Prințesa Sofia de Schönburg-Waldenburg (1885-1936), soția lui Wilhelm, Prinț al Albaniei
 Prințesa Sophie von Hohenberg (1901-1990), fiica Arhiducelui Franz Ferdinand al Austriei 
 Prințesa Sofia a Greciei și Danemarcei (1914-2001), fiica Prințului Andrei al Greciei și Danemarcei
 Regina Sofía a Spaniei (n. 1938), soția regelui Juan Carlos I al Spaniei
 Principesa Sofia a României (n. 1957), a patra fiică a regelui Mihai al României
 Infanta Sofía a Spaniei (n. 2007), a doua fiică a lui Felipe, Prinț de Asturia

Localități omonime din Republica Moldova
Prenume feminine